Die Handball-Landesliga Bayern 2014/15 wurde unter dem Dach des „Bayerischen Handballverbandes“ (BHV) organisiert, sie ist die zweithöchste Spielklasse des bayerischen Landesverbandes und wird hinter der Bayernliga als fünfthöchste Liga im deutschen Ligensystem geführt.

Saisonverlauf 

Die Handball-Landesliga Bayern 2014/15 war die neununddreißigste Saison der mit je vierzehn Mannschaften in Nord und Süd eingeteilten bayerischen Landesliga.

Modus 
Es wurde eine Hin- und Rückrunde gespielt. Platz eins jeder Gruppe war Staffelsieger und Direktaufsteiger in die Bayernliga 2015/16. Die zweiten Plätze spielten in einer Relegation den dritten Aufsteiger aus. Die Plätze zwölf bis vierzehn jeder Gruppe waren Direktabsteiger. Die Plätze elf spielten die Abstiegsrelegation. Gleicher Modus für Männer und Frauen.

Teilnehmer 
Nicht mehr dabei waren die Auf- und Absteiger der Vorsaison. Neu dabei waren die Absteiger (A) aus der Bayernliga
TSV 2000 Rothenburg, TSV Ottobeuren, TSV Winkelhaid und die Aufsteiger (Meister) aus den Bezirksoberligen (N) DJK SB Regensburg, HSV Hochfranken, SpVgg Altenerding, HG Ansbach, TSV 1846 Lohr II, SB Chiemgau Traunstein,

Relegation

Aufstieg 
Männer: TSV 2000 Rothenburg (A) :  TuS Fürstenfeldbruck II ≈ 23:26, 24:23

Frauen: HG Ingolstadt: SG DJK Rimpar  ≈ 22:27, 24:34

Abstieg 

 Relegationssieger (fett gedruckt)

Weblinks 
 Spielbetrieb der Landesliga Bayern 2014/15 auf BHV-online.de
 Alle Ergebnisse und Tabellen der Handball-Landesliga 2014/15 bei Bundesliga Info.de Archiv Bayernliga/Verbandsliga Nord und Süd

2014/15
Landesliga